Сухово — населённый пункт:
 в Болгарии
 Сухово — село в Кырджалийской области;
 в России
 Сухово — деревня в Тейковском районе Ивановской области
 Сухово — деревня в Кемеровском районе Кемеровской области
 Сухово — село в Тасеевском районе Красноярского края
 Сухово — деревня в Темниковском районе Мордовии
 Сухово — деревня в Окуловском районе Новгородской области
 Сухово — деревня в Томском районе Томской области
 Сухово — деревня в Нязепетровском районе Челябинской области